Интерпресско́н — конвент писателей и любителей фантастики. Проводится с 1990 года (в 1990 году — под названием «Фэнзинкон»).

Место и время проведения 

Интерпресскон проводится в различных пансионатах и домах отдыха в окрестностях С.-Петербурга, на берегу Финского залива. Обычно конвент проходит с четверга по воскресенье во вторую неделю мая. Однако, по разным причинам, в последние годы это правило нарушалось.

Премии 

 «Бронзовая улитка» — вручается по решению Бориса Натановича Стругацкого. Представляет собой бронзовую скульптуру улитки, ползущей по склону. Присуждается по четырём обязательным разделам (номинациям):
 лучшее произведение крупной формы;
 лучшее произведение средней формы;
 лучшее произведение малой формы;
 лучшая работа в области критики, публицистики и литературоведения, посвященная фантастике.
 «Интерпресскон» — представляет собой каменный куб на подставке, напоминающей манипулятор фантастического робота. Приз присуждается по следующим номинациям:
 крупная форма
 средняя форма
 малая форма
 сверхкороткий рассказ
 критика, публицистика, литературоведение
 издательство года
 художник (обложка)
 художник (иллюстрации)
 дебют
 «Полдень» — ежегодная литературная премия, учреждённая в 2006 году редакцией альманаха «Полдень. XXI век» и издательским домом «Вокруг света». Награждаются авторы альманаха «Полдень, XXI век» в двух номинациях: «художественная проза» и «критика и публицистика».
 «Беляевская премия» — присуждается за достижения в области научно-популярной и научно-художественной (просветительской) литературы.

Традиционные мероприятия 

 Концертная программа с участием рок-звезд
 Литературные студии Святослава Логинова, Евгения Лукина и Андрея Лазарчука
 Установка переходящего памятника
 «Праздник корюшки»
 Мероприятия группы «мертвяки»
 Банкет

История 

Первый Фэнзинкон прошёл в феврале 1990 года в Ленинградском дворце молодёжи. В официальных документах он значился как «Первый всесоюзный семинар по научно-фантастической прессе». С 1991 года конвент проходит под названием «Интерпресскон».

В 2008 году Интерпресскон проходил с 15 по 18 мая 2008 года в Москве совместно с Росконом в рамках Еврокона. Это первый случай, когда Еврокон проходил в России.

В 2009 году Интерпресскон проходил с 30 апреля по 3 мая 2009 года в пансионате Восток-6 (Смолячково) в рамках Балткона. Кроме привычных для Интерпресскона премий впервые была вручена премия Балткона. Это первый случай, когда Балткон проходил в России.

В 2010 году Интерпресскон проходил с 6 по 9 мая 2010 года в пансионате Морской прибой (Зеленогорск).

В 2011 году Интерпресскон проходил с 6 по 9 мая 2011 года в пансионате Морской прибой.

В 2012 году Интерпресскон проходил с 6 по 9 мая 2012 года в пансионате Морской прибой.

В 2013 году Интерпресскон проходил с 8 по 11 мая 2013 года в пансионате Северная Ривьера (Зеленогорск).

В 2019 году Интерпресскон проходил с 9 по 12 мая в пансионате «Театральный», п. Молодежное Курортного района Санкт-Петербурга.

В 2021 году Интерпресскон планируется  с 7 по 10 мая в пансионате «Театральный», п. Молодежное Курортного района Санкт-Петербурга.

Оргкомитет ИПК-2012 
 Борис Стругацкий — почетный председатель
 Александр Сидорович — председатель
 Татьяна Тихонова — заместитель председателя по административным вопросам
 Вадим Казаков — председатель номинационной комиссии
 Светлана Бондаренко
 Василий Владимирский
 Владислав Гончаров
 Андрей Ермолаев
 Сергей Шилов — заместитель председателя по организационным вопросам
 Святослав Логинов
 Александр Олексенко
 Николай Романецкий
 Алексей Черняк
 Юрий Леухин
 Иван Сенников
 Игорь Авильченко
 Илья Суханов

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Раздел Интерпресскона на сайте Русская Фантастика
 Сообщество Интерпресскон в Живом Журнале
 Фотографии
 Юмор Интерпресскона

Европейское общество научной фантастики
Конвенты стран СНГ
Европейские конвенты
Международные конвенты
Интерпресскон